Ребекка Коул:
 Коул, Ребекка (род. 1992) — австралийская баскетболистка.
 Коул, Ребекка (1846—1922) — афро-американский врач и социальный реформатор.
 Коул, Ребекка — американская музыкантка, играет на клавишных инструментах и барабанах.
 Коул, Бекки (род. 1972) — австралийская певица и автор песен, мультиинструменталистка.